892 км, 892-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

 892 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298142
 892 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 645539
 892 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 268217